Venray (gemeente), een Nederlandse gemeente in de provincie Limburg
 Venray (plaats), de hoofdplaats van de gelijknamige gemeente